gct – codice ISO 639-3 della lingua Alemán Coloniero
 GCT – sigla informale per Grand Chess Tour, circuito di tornei di scacchi